

Astronomia 
 O6 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 O6 – codice vettore IATA di OceanAir